

Ван-Верт — місто, штат Айова
 Ван-Верт — місто, штат Огайо